Gonseth ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Gonseth (1890–1975), Schweizer Mathematiker und Philosoph
 Frédéric Gonseth (* 1950), Schweizer Filmemacher 
 Jean-Paul Gonseth (1921–1999), deutscher Psychiater und Psychotherapeut
 Ruth Gonseth (* 1943), Schweizer Politikerin (Grüne)